Il singolare del torneo di tennis Torneo Godó 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Todd Martin che ha battuto in finale Alberto Berasategui 6-2, 1-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
 Àlex Corretja (terzo turno)
 Gustavo Kuerten (secondo turno)
 Karol Kučera (secondo turno)
 Félix Mantilla (secondo turno)
 Carlos Moyá (semifinali)
 Alberto Berasategui (finale)
 Sergi Bruguera (quarti di finale)

 Albert Costa (terzo turno)
 Fabrice Santoro (primo turno)
 Andrij Medvedjev (primo turno)
 Thomas Muster (secondo turno)
 Magnus Larsson (primo turno)
 Magnus Gustafsson (terzo turno)
 Wayne Ferreira (secondo turno)
 Francisco Clavet (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1998